

Moteurs à combustion interne et carburant 
 Moteur Diesel, un type de moteur à combustion interne, moteur à allumage par compression.
 Locomotive Diesel, une locomotive munie d'un moteur Diesel.
 Diesel, synonyme de gazole, un carburant pour moteur Diesel.
 Detroit Diesel Corporation, un fabricant américain de moteurs.

Personnalités 

 Rudolf Diesel (1858-1913), l'inventeur du moteur Diesel.

Diesel est le nom de scène de :

 Vin Diesel (1967-), un acteur et cinéaste américain ;
 , un rappeur français du groupe KDD ;
 Kevin Nash (1959-), un catcheur américain.

Autres 
 Diesel, un film de Robert Kramer sorti en 1985.
 Diesel, un moteur de jeux vidéo.
 Diesel, l'ancien nom de l'agence de publicité montréalaise Sid Lee.
 Diesel, une marque de vêtements fondée par Renzo Rosso.
 Diesel, une marque de produits cosmétiques de L'Oréal .

Voir aussi 
 Peat and Diesel, un groupe écossais de punk gaélique.
 Diesel, chien policier d'attaque de race berger malinois.